Optical Society steht für:

 European Optical Society, europäische Vereinigung zur Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts im Bereich der optischen Technologien
 The Optical Society, eine US-amerikanische Gesellschaft zum „Schaffen, Erhalten und Teilen von Wissen“ auf dem Gebiet der Optik und Photonik